Philippe de Savoie peut faire référence à :
 Philippe  de Savoie (1207-1285), archevêque de Lyon, puis comte de Savoie et comte de Bourgogne par mariage ;
 Philippe  de Savoie-Achaïe (1278-1334), seigneur de Piémont (1282-1334) ;
 Philippe II de Savoie-Achaïe (1340-1368), seigneur de Piémont (1367-1368) ;
 Philippe de Savoie, dit Monsieur ou Monseigneur, fils du comte Amédée VIII de Savoie, porte le titre de « comte de Genève et du Genevois » (v. 1434/1439-1444) ;
 Philippe II de Savoie (1438-1497), dit Sans Terre, duc de Savoie, comte de Genève et prince de Piémont ;
 Philippe de Savoie-Nemours (1490-1533), comte apanagiste de Genève.

Maison de Savoie